Juan Lucero puede referirse a:

 Juan Lucero, obispo de Salamanca y de Segovia enterrado en la Catedral Vieja.
 Juan Manuel Lucero, futbolista argentino, nacionalizado chileno.
 Juan Martín Lucero, futbolista argentino, surgido en Defensa y Justicia.